Simon Poulsen henviser til flere artikler:

 Simon Poulsen (fodboldspiller) (født 1984).
 Simon Peter Poulsen (1757-1823), dansk boghandler og forlægger.